Оде́сса в филатели́и — совокупность филателистических материалов (знаков почтовой оплаты, штемпелей и прочего), посвящённых Одессе или связанных с ней.

Краткий обзор 
Город Одесса и его история отражены на почтовых марках и других филателистических материалах дореволюционного времени, Советского Союза и независимой Украины.

Почтой СССР и Украины выпущено немало почтовых марок, художественных маркированных и немаркированных почтовых конвертов и односторонних почтовых карточек с оригинальной маркой, тематика которых была связана с Одессой.

В 1992—1994 годах в почтовом обращении города применялись провизории.

К коллекционным материалам на одесскую тематику относятся также различные календарные, франкировальные и специальные почтовые штемпели.

История одесской почты 

13 января 1879 года в Одесском уезде Херсонской губернии открылась земская почта. Почтовые отправления пересылались из Одессы в населенные пункты уезда дважды в неделю. 1 января 1881 года работа земской почты была прекращена, но возобновилась в 1888 году, при этом пересылка частной корреспонденции стала бесплатной.

Почтовые марки

Дореволюционный период 
Для оплаты доставки частной корреспонденции были выпущены земские почтовые марки Одесского уезда Херсонской губернии; номиналы марок — 2 копейки для оплаты пересылки бандеролей и 5 копеек для простых писем. На марках изображён губернский и уездный гербы.

Период Украинской Державы 

В августе 1918 года администрацией Украинской Державы было решено надпечатать на марках Российской империи из собственных запасов контрольный знак — трезубец Владимира Святого. Централизованно сделать это в условиях гражданской войны было невозможно. Поэтому наложение надпечаток производилось местными органами одновременно во всех почтовых округах, в том числе и в Одесском почтовом округе.

Марки польского офиса в Одессе 
В 1919 году польским офисом в Одессе для оплаты пересылаемой корреспонденции выпускались специальные почтовые марки, которые представляли собой надпечатку слова «Odessa» («Одесса») на польских почтовых марках.

Советский период 

Одессе посвящён ряд почтовых марок СССР.

На одной из марок, изданной в марте 1944 года в серии «Города-герои», изображена медаль «За оборону Одессы», учреждённая указом Президиума Верховного Совета СССР 22 декабря 1942 года. На почтовой марке 1961 года из серии «Великая Отечественная война 1941—1945 гг.», посвящённой обороне Одессы в 1941 году, изображён идущий в атаку матрос. Двадцатилетию освобождения Одессы была посвящена марка 1964 года с изображением моряка с автоматом на фоне маяка Одесского порта. В декабре 1965 года в серии «Города-герои Советского Союза» вышла почтовая марка с изображением обороны Одессы, современного вида порта и медали «Золотая Звезда».

На одной из почтовых марок в серии 1974 года, посвящённой художнику И. К. Айвазовскому, изображена репродукция его картины «Вид Одессы в лунную ночь» (1846).

Современная Украина

Провизории 
В 1992—1994 годах, в связи с переходом на новую валюту (карбованцы) и постоянным повышением тарифов пересылки, Одесский почтамт пользовался собственными провизориями.

Почтовые художественные конверты 

За годы Советской власти и украинской независимости, в общей сложности и по состоянию на 2015 год, было выпущено не менее ? художественных маркированных и немаркированных конвертов с одесскими сюжетами, в том числе ? конвертов СССР и ? — Украины.

На конвертах запечатлены памятники и архитектура Одессы. Часть конвертов посвящена юбилеям одесских предприятий и организаций. Ещё одной темой конвертов стали текущие события, проводимые в городе, — филателистические выставки, спортивные соревнования, фестивали культуры.

Почтовые открытки 
За годы Советской власти и украинской независимости было выпущено весьма большое количество художественных открытых писем, почтовых карточек, почтовых открыток, на которых изображены в основном памятники и архитектура Одессы, а также её жители, выдающиеся люди, различные события, городская символика.

Почтовые карточки с оригинальной маркой 
В 1975 году была выпущена почтовая карточка с оригинальной маркой, посвящённая героической обороне Одессы.

Почтовые штемпели

Специальные гашения 

Известно большое количество специальных гашений СССР и Украины, непосредственно посвящённых Одессе и событиям в её истории, например:
 …

Существуют также специальные гашения, посвящённые различным событиям, напрямую не связанным с Одессой, но которые содержат название Одессы как места гашения. Среди них можно назвать специальные гашения по случаю Недели письма, различных праздников (Новый год, День святого Валентина, Пасха) и прочие.

Франкировальные штемпели 
Одесскими организациями и учреждениями для упрощённой оплаты пересылки исходящей корреспонденции применялись и применяются франкировальные штемпели, которые служат хорошей иллюстрацией одесской тематики в филателии.

Филателистические выставки

См. также

Примечания

Литература 
 Гонцарюк І.В., Рипела Д. В. Каталог поштових марок УкраЇни (1918—2007). — 2-е вид. — Divari, 2008. — 217 с.
 Каталог-справочник отечественных знаков почтовой оплаты: сб. из 3 т. — , 1991. — Т. 2. — С. 4, 27—30. — (Приложение к журн. «Филателия СССР» и «Филателия»).
 Лобко Г. П. Провизорные выпуски Украины 1992—1999 гг. Каталог-справочник. — , 2007. — 480 с. (См. вариант каталога на английском языке.)

Ссылки 

 Марки Страны Советов: каталог почтовых марок РСФСР и СССР с 1917 по 1992 гг. Электронный каталог. CD-ROM.  — М.: МедиаХауз; Com.Media, 2005. (В основу электронного издания положен специализированный каталог-справочник «Почтовые марки России и СССР (1857—1991 гг.)…» В. Ю. Соловьева, издающийся с 1996 года.)
 Каталог  художественных маркированных конвертов СССР за 1953—1991 годы на сайте «konvert.web.ur.ru» 
 Официальный сайт издательства «Марка України»

Филателия
Украина в филателии
Филателия